PJ - skrót od nazwy Partia Justycjalistyczna
 PJ - skrót od nazwy Partia Jukonu
 PJ - petadżul, jednostka wielkości używana w energetyce